La classifica perpetua (o classifica all-time) è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione nel campionato jugoslavo, detto Prva liga SR Jugoslavije, dal 1992 al 2002.

Classifica 

Jugoslavia